Targaryendraconia — викопна група птерозаврів, що існувала з початку ранньої крейди до початку пізньої крейди (готерів-сеноман, бл. 132–94 млн років тому. Рештки відомо з таких країн, як Німеччина, Австралія, Бразилія, США й Велика Британія.

Опис 

Витонченість щелеп - імовірно, найпримітніша характеристика, що виділяє цю кладу серед споріднених. Нижньощелепний симфіз особливо латеролатерально звужено, й відстань між альвеолами кожної пари найвужча серед відомих Lanceodontia, близька до ширини окремої альвеоли, так що ширина симфіза приблизно втричі більша за альвеолярну ширину (для порівняння, серед членів Anhangueria це відношення зазвичай є ближчим до 4, а в Lonchodraconidae - 7-8). Бічні сторони щелеп таргарієндраконів паралельні, на відміну від аньянгуер, у яких вони звужуються після розширення на кінчику й знову розходяться. Серединна борозна теж напродчут вузька, не складаючи й половини альвеолярної ширини, тим часом коли в аньянгуер її ширина зазвичай є не меншою за альвеолярну. Як і симфіз, вона пряма, не маючи розширення ззаду, як у споріднених форм (в Anhangueria зазвичай за 6/7 парою альвеол). Нехай для Lonchodraconidae подібна форма характерна, їх серединні борозни доволі широкі. Targaryendraconia (особливо Cimolopteridae) також розділяють близькість альвеол 1-ї пари (відстань між ними не сягає ширини альвеоли).

Систематика 

Targaryendraconia вважається сестринською лінією Anhangueria. Їх об‘єднують дві риси, що їх не було виявлено в Ornithocheirus simus, Lonchodraconidae чи Boreopteridae: край піднебіння загнуто вгору; хвиляста альвеолярна грань. Anhangueria також розділяють із деякими (але не всіма) членами Targaryendraconia помітну варіацію розміру зубів (зменшення уздовж зубного ряду) і наявність передщелепного гребеня (ймовірно, ця структура могла виникати до чотирьох разів серед відомих груп птеранодонтоїдів: в Lonchodraconidae (Lonchodraco giganteus), Targaryendraconia (Cimoliopterus) та Anhangueria, можливо, окремо в Hamipteridae й Anhangueridae). Крім того, для обох груп є характерним розширення кінчика щелеп (втім, гомологія характеристики сумнівна: тим часом як в Anhangueria вона описує форму самих щелеп, в Targaryendraconia розширено альвеоли 3-ї пари, проте внутрішні краї альвеол із кожного боку щелеп утворюють пряму лінію).

Нижче наведена кладограма відображує зовнішні й внутрішні зв‘язки Targaryendraconia згідно Pêgas et al. (2019):

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Pteranodontoidea